Riolesi – abitanti di Riola Sardo
Riolesi – abitanti di Riolo Terme